Foglia puede referirse a:

 Foglia, río más septentrional de la región de las Marcas, en Italia.
 Alejandro Foglia, regatista uruguayo.
 Andrea Foglia, regatista uruguaya.
 Mariana Foglia, regatista uruguaya.